Dans la mythologie grecque, Palamède est un personnage apparaissant dans la guerre de Troie.
 Palamède est une tragédie perdue d'Euripide.
 Palamède est un héros du cycle arthurien.
 Palamède est un roman médiéval dédié au personnage arthurien.
 Palamède de Guermantes, baron de Charlus est un personnage de La Recherche du temps perdu.
 Le Palamède était une revue sur les échecs.
 La forteresse Palamède à Nauplie.